Hapoel Jerusalem puede hacer referencia a:
 Hapoel Jerusalem B.C., el equipo de baloncesto.
 Hapoel Jerusalem FC, el equipo de fútbol.